El río Chacapata o Chucpin es un curso de agua de Perú situado en el Departamento de Áncash. Perteneciente a la cuenca hidrográfica del Atlántico, se forma de la unión del río Vesubio con el Potaca, cerca de la Cordillera Blanca, en el distrito de Chacas. Es tributario del río Acochaca y este del río Yanamayo que va a parar al Marañón y este al Amazonas.

Pueblos cercanos
 Pompey-Huallin (3900 )
 Jambón (3200 )
 Tazapampa (3200 )
 Chucpin (2900 ): Sus aguas ponen en funcionamiento el último molino de granos (de 4 que existieron) localizado en este centro poblado.

Cuenca
El Acochaca se ubica en la cabecera de cuenca del Atlántico, todos su ríos tributarios nacen de glaciares y lagunas en la Cordillera Blanca.

Chacapata
Chacapata
Chacas